Cayo kan syfta på:
 Cay, benämning på en liten, platt, sandig ö som bildats på ytan av ett korallrev

Geografi

Belize 

 San Ignacio (ort i Belize), Cayo, 
 Cayo (distrikt), distrikt, 
 Benque Viejo del Carmen, ort, Cayo,